Dick Best peut désigner :

 Richard Halsey Best (1910-2001), pilote de l'US Navy pendant la Guerre du Pacifique ;
 , entraîneur de rugby des équipes d'Angleterre et des Lions.